Forseth ist der Familienname folgender Personen:

 Einar Forseth (1892–1988), schwedischer Künstler
 Gunilla Forseth (* 1985), norwegische Fußballspielerin
 Paul Forseth (* 1946), kanadischer Politiker